December kan syfta på:

 December – en månad
 En decemberdröm – julkalendern i Sveriges Television 2005
 Sånger för december – julalbum av Uno Svenningsson och Irma Schultz från 2006
 My December – album från 2007 av Kelly Clarkson
 Blå december – en låt av Per Gessle från 1984
 December, 1963 (Oh, What a Night) – en sång ursprungligen inspelad av gruppen The Four Seasons 1975
 Äntligen december – en sång inspelad av Lotta Engberg på julalbumet Jul hos mig 2009
 December (musikgrupp) – en sydkoreansk manlig duogrupp
 December (Måns Zelmerlöw-låt) – en sång inspelad av Måns Zelmerlöw på julalbumet Christmas with Friends 2010